Živinice so lahko:
 Živinice, mesto in občina v Bosni in Hercegovini
 Živinice Gornje, naselje v občini Živinice, Bosna in Hercegovina
 Živinice Donje, naselje v občini Živinice, Bosna in Hercegovina
 Živinice, vas v občini Derventa, Bosna in Hercegovina
 Živinice, vas v občini Kneževo (Skender-Vakuf), Bosna in Hercegovina
 Živinice, vas v občini Priboj, Srbija